Orrick désigne :
Orrick, une ville du Missouri
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, un cabinet américain d'avocats d'affaires.